Пальшау — фамилия. Известные носители:

 Пальшау, Борис Григорьевич (1874—1920) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
 Пальшау, Иоганн Готфрид Вильгельм (1741—1815) — немецкий и датский композитор, пианист.